Laois – hrabstwo w Irlandii
 Portlaoise – stolica hrabstwa Laois w Irlandii